Valle – miasto i gmina w Norwegii
 Valle – departament Hondurasu
 Valle Central – kraina geograficzna w Kostaryce
 Valle – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Coconino
Zobacz też:
 Walle